Le nom John Forbes est porté par les personnes suivantes :
  (1568?–1634), homme d'église écossais exilé par Jacques VI d'Écosse et Ier d'Angleterre
  (1571–1606), capucin écossais
  (1593–1648), théologien écossais, l'un des six 
 John Forbes (1707-1759), un général britannique de la guerre de Sept Ans ;
 John Forbes (1714-1796), est un amiral britannique du  ;
  (1733–1808), général écossais au service du Portugal
  (1771-1831), diplomate américain, fils du précédent
  (1776–1854), juge écossais
  (1787–1861), médecin écossais
  (1795?–?), architecte britannique
 John Forbes Royle (1799-1858), botaniste et médecin britannique
  (1799–1823), botaniste britannique
 John Murray Forbes (1813–1898), banquier et entrepreneur américain des chemins de fer
  (1847–1904), homme d'affaires, yachtman et cavalier américain
  (1862–1928), footballeur écossais
 John Forbes (1864-1926), un évêque de Vaga et un missionnaire des Pères blancs ;
 John Forbes (1883-1967), un joueur de rugby à XV international écossais ;
  (1913-2006), naturaliste américain
  (né en 1925), amiral britannique
  (1950–1998), poète australien
  (né en 1964), compositeur et producteur américain
  (né en 1970), participant australien aux Jeux Olympiques de 1992, 2000 et 2004

Voir aussi 
 

Famille Forbes